Петр Новак: Новак, Петр (1945—1997) — чехословацкий и чешский певец и композитор.
 Новак, Петр (род. 1982) — чешский лыжник.

 Новак, Пётр (род. 1964) — польский футболист и тренер.